Ivittusoq bezeichnet:
 Ivittusoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivittusoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland